Vikträsk kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vikträsk (sjö, lat 60,12, long 24,28), Nyland, 
 Vikträsk (sjö, lat 60,18, long 24,27), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar